

Cinema 
Crazy Horse (Crazy Horse de Paris) – film del 1977 diretto da Alain Bernardin
Crazy Horse  – film del 2011 diretto da Frederick Wiseman

Locali 
Crazy Horse  –  locale di cabaret parigino

Persone 
Cavallo Pazzo (Crazy Horse) – capo tribù nativo americano

Musica 
Crazy Horse  – gruppo musicale statunitense
Crazy Horse  – album dei Crazy Horse del 1971
Crazy Horse  – singolo dei Black Label Society del 2010, dall'album Order of the Black

Televisione 
Cavallo pazzo (Crazy Horse) – film per la televisione del 1996 diretto da John Irvin